Яков Загряжский:
 Загряжский, Яков Иванович (ум. 1668) — московский дворянин.
 Загряжский, Яков Петрович — русский государственный и военный деятель середины XVII века, стряпчий, пристав.